The Matchmaker – cortometraggio del 1911 diretto da Harry Solter
The Matchmakers – cortometraggio del 1915 diretto da George Ridgwell
The Matchmaker – film del 1958 diretto da Joseph Anthony
The Matchmaker – documentario del 2014 diretto da Claire Andreae
The Matchmaker – cortometraggio del 2015 diretto da Lonnie Martin
The Matchmaker – documentario del 2022 diretto da Benedetta Argentieri
The Matchmaker – commedia teatrale